Anna Milanova – pallavolista bulgara
 Ľudmila Milanová – ex sciatrice alpina slovacca
 Natália Milanová – storica e politica slovacca
 Stoĭka Milanova – violinista bulgara
 Tamara Gachechiladze Milanova – cantante, compositrice e attrice georgiana